muł (geologia) – inaczej szlam
 szlam (chemia)